Huselius ist der Familienname folgender Personen:
Kristian Huselius (* 1978), schwedischer Eishockeyspieler
Stella Huselius (* 2004), schwedische Handballspielerin